Screaming Life/Fopp — сборник американской рок-группы Soundgarden, выпущенный 11 мая 1990 года на лейбле Sub Pop Records. Впоследствии был проведён ремастеринг альбома и 24 ноября 2013 года он был переиздан тем же лейблом.

Альбом включает в себя первые два студийных мини-альбома группы: Screaming Life (1987) и Fopp (1988). Он был выпущен в 1990 году лейблом Sub Pop, несмотря на то, что был записан в 1987-1988 годах, после того как два последующих полноформатных релиза Soundgarden, Ultramega OK (1988) и Louder than Love (1989), принесли группе значительную популярность. В альбоме есть две кавер-версии: «Swallow My Pride» (кавер Green River) и «Fopp» (кавер Ohio Players).

Отзывы критиков 
Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic оценил альбом в 3 звезды из 5 и сказал: «Soundgarden не так сильно звучат, как позже, и их песни не особенно убедительны, что делает эту запись интересной только как историческая запись».

Pop Matters оценил альбом в 6 звёзд из 10 и сказал о переиздании альбома: «Что касается „ремастеринга“, то, безусловно, альбом звучит так же хорошо, как и всегда, особенно для тех, кто помнил каждую ноту с помощью аудиокассет. Тем не менее, новая версия не сильно отличается от предыдущего релиза на CD, в основном потому, что песни были записаны жёстко и ухабисто в первую очередь».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Soundgarden